ICP est un sigle pouvant signifier :
 infrastructure à clés publiques, en informatique ;
 indicateur clé de performance, utilisé dans la méthode Cobit ainsi qu'en stratégie d'entreprise ;
 Institut catholique de Paris ;
 intervention coronarienne percutanée, en médecine ;
 Internet Cache Protocol, un protocole utilisé sur le Web ;
 Inductively coupled plasma (en français, torche à plasma), en chimie ;
 Insane Clown Posse, un groupe de hip-hop américain ;
 insuffisance circulatoire périphérique, un signe clinique de gravité en médecine ;
 International Center of Photography (en français, Centre international de la photographie) ;
 Internet Connection Protocol, un protocole d'ARPANET ;
 Iterative Closest Point, une méthode d'optimisation informatique ;
 Integrated circuit piezoelectric (en français, circuit piézoélectrique intégré), un type de capteur pour mesurer la pression, la force, la contrainte ou l'accélération dynamique ;
 Île de Club Penguin, le nom français du jeu Club Penguin Island de Disney.